Membraniporidae är en familj av mossdjur. Membraniporidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Membraniporidae finns 65 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Membraniporidae